Esta é uma lista de municípios da província espanhola de Albacete na comunidade autónoma da Castilla-La Mancha.

Albacete
 Lista